Buckingham – miasto w hrabstwie Buckinghamshire 
 Buckingham Palace – rezydencja brytyjskich monarchów w Londynie

Miejscowości w USA:
 Buckingham – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Lee
 Buckingham – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Buckingham – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Buckingham

Gminy w USA:
 Buckingham (ang. Buckingham Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Tama
 Buckingham (ang. Buckingham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Bucks
 Buckingham (ang. Buckingham Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Buckingham (ang. Buckingham County) – w stanie Wirginia